Лисианасса в древнегреческой мифологии:

 Лисианасса — дочь Приама.  См. Список детей Приама.
 Лисианасса — дочь Полиба, жена Талая и мать Адраста (по версии). См. Мифы Сикиона и Флиунта, Мифы Арголиды.
 Лисианасса — одна из нереид.
 Лисианасса — дочь Эпафа, мать Бусириса от Посейдона. См. Африка в древнегреческой мифологии.